Арнольд Иоганн Бауэр (; 16 ноября 1909 года, Берлин, Германия — 2 сентября 2006 года, Берлин, Германия) — немецкий писатель, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
Арнольд Иоганн Бауэр родился 16 ноября 1909 года в Берлине, в Германской империи.

Он был членом берлинской группы движения Сопротивления под руководством Харро Шульце-Бойзена и близким другом художника-графика и актёра Вернера Дисселя. В период Веймарской республики, он был одним из членов круга Клауса Манна, Адольфа Бранда, Людвига Ренна и Магнуса Хиршфельда.

После Второй мировой войны написал ряд исследований о Томасе Манне и стал широко известен аудитории по повести «Kindheit im Zwielicht» («Детство в сумерках»). В 1949 году работал в «Neue Zeitung» («Новой газете»). В 1967 году им были созданы литературные портреты Кете Кольвиц, Стефана Цвейга, Рудольфа Вирхова, Карла Цукмайера и Райнера Мария Рильке. Неопубликованная работа «Daniel in der Löwengrube. Ein Zeitroman aus den Jahren 1925—1945» («Даниил в рове со львами. Роман о времени с 1925 по 1945 год»), была написана им в 1947 году.

Арнольд Бауэр умер 2 сентября 2006 года в Берлине, в Германии.

Избранные сочинения 
 Thomas Mann und die Krise der bürgerlichen Kultur. — : Verlag der Deutschen Buchvertriebs- und Verlags-Gesellschaft, 1946.
 Kindheit im Zwielicht. Heinz Ullstein / Helmut Kindler. — : FUK Verlag, 1947.
 Stefan Zweig. — : Colloquium-Verlag, 1960 (7. überarbeitete Auflage 1996).
 Rudolf Virchow — der politische Arzt. — : Stapp, 1982.

Ссылки 
 Литература об Арнольде Бауэре в каталоге Немецкой национальной библиотеки
 Arnold Johannes Bauer в «Der Tagesspiegel» от 17 ноября 2006 года.

Писатели Германии XX века
Немецкие писатели XX века